Hulsanpes perlei  es la única especie conocida del género extinto Hulsanpes (lat. “pie de Khulsan”) de dinosaurio terópodo dromeosáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Asia. Los restos fósiles de Hulsanpes fueron encontrados en 1970 por una expedición polaco-mongol al desierto de Gobi en Khulsan , provincia de Ömnögovi Mongolia. La especie tipo, Hulsanpes perlei, fue nombrada y descrita por Halszka Osmólska en 1982. El nombre genérico significa "pie de Khulsan", por  "Hulsan" el nombre latinizado de la localidad tipo + "pēs", "pie". El nombre específico honra al paleontólogo mongol Altangerel Perle.
Hulsanpes se basa en el holotipo ZPAL MgD-I/173, descubierto en una capa de la formación Barun Goyot, que data del Campaniense tardío, hace aproximadamente 73 millones de años. Consiste en un pie derecho parcial y un fragmento de cerebro de un individuo aparentemente inmaduro. Contiene el segundo, tercer y cuarto metatarsianos y la primera y parcial segunda falange del segundo dedo del pie. El hueso más largo, el tercer metatarsiano, tiene una longitud de 39 milímetros.

Osmólska en 1982 colocó a Hulsanpes en el Dromaeosauridae. Según Osmólska, varias características del fósil eran demasiado "primitivas" para ser un ave genuina, como la falta de fusión de los metatarsianos, excepto en la región distal, pero esto podría deberse en parte a la corta edad del individual. Aunque su naturaleza juvenil recuerda a un Velociraptor mongoliensis en miniatura y aunque estos rasgos son plesiomórficos, aún podría pertenecer a otro linaje de maniraptoranos no aviar además de Dromaeosauridae. Una filogenia de Dromaeosauridae de 2004 recuperó Hulsanpes como dromeosáurido, debido a un error de codificación para Sinovenator, pero Agnolin y Novas en 2013 lo asignan a Averaptora incertae sedis basándose en el hecho de que los metatarsianos extremadamente gráciles son similares a Avialae y el metatarsiano III está pellizcado proximalmente. Un estudio realizado en 2017 descubrió que Hulsanpes era miembro de la nueva subfamilia basal Halszkaraptorinae dentro de Dromaeosauridae. En un trabajo de 2018 Cau y Madzia lo confirman como un taxón válido y el registro más antiguo de Halszkaraptorinae, identificando adaptaciones subcursoriales para Hulsanpes, compartidas con Mahakala, y diferenciándolas de Halszkaraptor . Esta disparidad apendicular de miembros de la misma subfamilia potencialmente simpáticas sugiere una superposición ecológica reducida entre estos taxones, lo que puede explicar la concurrencia de múltiples especies de este clado durante el último Cretáceo en lo que ahora es la cuenca de Nemegt.

El siguiente cladograma se basa en el análisis filogenético realizado en 2017 por Cau et al. utilizando datos actualizados del Grupo de Trabajo de Terópodos en su descripción de Halszkaraptor.

Footnotes

Clasificación

Dromaeosauridae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia